Ага́рковское движе́ние — одна из форм социалистического соревнования, зародившаяся на территории СССР во время Великой Отечественной войны.

История возникновения 
Инициатором движения выступила московская комсомолка Е. Барышникова, но наибольший размах движение приобрело после того, как его поддержали бригадиры комсомольско-молодёжных бригад Е. П. Агарков и Ф. Т. Серокуров Челябинского завода транспортного машиностроения. По их предложению произошло объединение бригады сварщиков и монтажников, работавших до этого на 2 разных участках, был внедрён поточный метод монтажа и электросварки. Произведённое укрупнение высвободило 3 мастеров, 2 бригадиров и 4 квалифицированных рабочих. Производительность труда на участке увеличилась на 15–20%.

Суть метода
Новый метод основывался на возросшей к 1944 году квалификации рабочих и мастеров производства. В результате совершенствования организации производства происходило укрупнение мелких бригад и участков цехов. Это упрощало структуру управления производством, высвобождало квалифицированных рабочих, мастеров, бригадиров, технологов, инженеров для других участков.

Значение движения
После одобрения партийными и руководящими органами страны внедрение Агарковского движения стало массовым и приобрело общегосударственное значение. В январе 1945 года по заводам Наркомтанкпрома и Наркомвооружения объединено 390 цехов, отделений, участков, 200 бригад и высвобождено свыше 2 тыс. человек. В апреле того же года объединено 1110 цехов, отделений, участков, 1360 бригад и высвобождено 8587 человек.

К середине 1945 года по стране высвобождено свыше 48 тыс. инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих. Многие из них участвовали в восстановлении промышленности районов, освобождённых от немецкой оккупации. Агарковское движение в 1944—1945 открыло новые возможности для более эффективного использования трудовых ресурсов СССР в послевоенные годы.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Социалистическое соревнование
Великая Отечественная война
История Челябинска